Lücke steht für:

 Gesetzeslücke
 Lücke (Twedt), eine denkmalgeschützte Hofanlage in Twedt
 Lücke (Künstlergruppe), deutsche Künstlergruppe

Lücke oder Luecke ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Lücke (1829–1894), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Bruno Lücke (1907–1962), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Carl Lücke (1863–1934), deutscher Verwaltungsbeamter und Richter
 Carlos Lücke, Deckname von Ludolf-Hermann von Alvensleben (1901–1970), deutsch-argentinischer Politiker (NSDAP) und SS-Gruppenführer
 Christel Aschmoneit-Lücke (* 1944), deutsche Politikerin (FDP), MdL
 Constantin Lücke (* 1979), deutscher Schauspieler
 Friedrich Lücke (1791–1855), evangelischer Theologe
 Hans-Karl Lücke (1927–2009), deutscher Kunsthistoriker
 Heinz Lücke (1903–1977), deutscher Politiker (DP)

 Ida Lücke (1838–1920), begründete mehrere Stiftungen in der Region Magdeburg
 Johannes Lücke (1901–1968), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Bundestages

 Jörg Lücke (1944–2002), deutscher Rechtswissenschaftler
 Julien Lücke (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Kurt Lücke (1921–2001), deutscher Materialwissenschaftler
 Ludwig Lücke (* um 1703; † 1780), deutscher Elfenbeinschnitzer, Modelleur und Bildhauer
 Ludwig Roland-Lücke (1855–1917), deutscher Bankier, Vorstand der Deutschen Bank und Politiker (NLP), MdR
 Martin Lücke (* 1975), deutscher Geschichtsdidaktiker und Historiker
 Monika Lücke (* 1958), deutsche Historikerin
 
 Paul Lücke (1914–1976), deutscher Politiker (CDU), Bundesminister
 Susanne Lücke-David (* 1933), deutsche Kunsthistorikerin und Sachbuchautorin
 Wessel Lücke (1937–2022), deutscher Basketballfunktionär

Siehe auch:
 Lücken
 Lüke